Green Range steht für:
 Green Range (Antarktika), Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Green Range (Australien), Ortschaft im australischen Bundesstaat Western Australia